Cinema e TV

Hell's Kitchen (programa de televisão)
Hell's Kitchen (Reino Unido)

Geografia

Hell's Kitchen (localidade), em Nova York
Música

"Hell's Kitchen", canção do álbum Falling into Infinity, da banda Dream Theater

Desambiguação